Il doppio femminile del torneo di tennis China Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Anna Čakvetadze e Elena Vesnina 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Yan Zi /  Zheng Jie (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)

 Eléni Daniilídou /  Anabel Medina (primo turno)
 Marion Bartoli /  Gisela Dulko (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2006